Чемпионат мира по хоккею с мячом 2005
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2005
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005 (женщины)